Edholm är ett svenskt efternamn, som har burits av bland andra:

Ann Edholm (född 1953), konstnär
Carl Edholm , flera personer
Carl Edholm (född 1937) (född 1937), militär
Carl Edholm (1825–1895) (1825–1895), gymnastikföreståndare och donator
Conny Edholm, kanotist
Dag Edholm (född 1944), präst
Edvard Edholm (1831–1913), läkare
Erik Edholm (1874–1956), läkare
Erik af Edholm, flera personer
 Erik af Edholm (hovmarskalk) (1817–1897), militär och hovman
 Erik af Edholm (läkare) (1777–1856), läkare
 Erik af Edholm (militär) (1878–1954), militär
Gideon Edholm (1887–1952), konstnär
Harald Edholm (1889–1981), elektrotekniker
 Isa Edholm (1930–2021), radioproducent
Johan Edholm (född 1961), operasångare
Lotta Edholm (född 1965), politiker (Liberalerna)
Lotten Edholm (1839–1930), pionjär inom Svenska Röda Korset.
Petrus Edholm (1849–1921), smed och fornforskare
Rafael Edholm (född 1966), skådespelare, regissör med mera

Se även
Edholm, udde i Antarktis.

Svenska efternamn